Come with Me může být:

 Come with Me (EP), EP z roku 2008 zpěváka Bobby Valentina
 Come with Me (píseň, Ricky Martin), píseň z roku 2013 Rickyho Martina
 Come with Me (píseň, Phil Collins), 2003
 Come with Me (píseň, Puff Daddy), 1998
 Come with Me (píseň, Waylon Jennings), 1979

 "Come with Me", píseň Amerie z alba Touch''